Werner Weber kan syfta på bland andra:

* Werner Weber (1904–1976), tysk jurist
 Werner Weber (1906–1975), tysk matematiker
 Werner Weber (1919–2005), schweizisk journalist och litteraturvetare
 Werner Weber (1945–2014), tysk fysiker